Die Saison 1999/2000 der Bayernliga war die 55. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die sechste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde der SSV Jahn Regensburg mit elf Punkten Vorsprung auf die SpVgg Stegaurach. Aufgrund der Verringerung der Regionalliga-Staffeln qualifizierten sich die Regensburger für die Relegationsspiele zur Regionalliga Süd, in denen sie den Aufstieg schafften. Den Regensburgern gelang damit der direkte Durchmarsch von der Landesliga Bayern über die Bayernliga in die Regionalliga.

Die sportlichen Abstiegsplätze belegten der Regionalliga-Absteiger SC Weismain und der 1. FC Passau. Da sich die SpVgg Jahn Forchheim nach dem Saisonende freiwillig aus der Bayernliga zurückzog, rutschte die SpVgg Landshut in die Relegationsrunde um den Verbleib in der Bayernliga, während der FC Kempten den Klassenerhalt schaffte. In der anschließenden Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern stieg Landshut als vierte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der 1. FC Sand, der ASV Neumarkt und der FC Ismaning als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der MTV Ingolstadt als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stiegen der SV Lohhof, die SG Quelle Fürth und der FC Augsburg ab.

Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 20 Mannschaften.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz qualifizierten sich zur Teilnahme an der Bayernliga.

In den Spielen trafen in Straubing der Vizemeister der Bayernliga-Vertreter SpVgg Landshut auf den Landesliga Staffel Mitte, der 1. FC Kötzting, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, die SpVgg Bayreuth, und Süd, der MTV Ingolstadt, in Neumarkt in der Oberpfalz aufeinander. Die SpVgg Landshut und der MTV Ingolstadt erreichten das Finale.

|}

Der MTV Ingolstadt setzte sich im Finale in Freising mit 2:1 gegen die SpVgg Landshut durch. Die Ingolstädter waren somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Landshut der vierte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1999/2000 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1999/2000 bei fussballdaten.de

1999
Fußballsaison 1999/2000